Battles in the North е трети студиен албум на блек метъл групата Immortal. Както в Pure Holocaust, и този албум е с екстремно темпо и текстове за студени и ветровити ландшафтове. През 2005 г. е преиздаден. През 2009 г., IGN включва албума към „10-те велики блек метъл албума“.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, бас, барабани
 Демонас Дуум Окулта – китара, барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 1995 година